Приз самому агрессивному гонщику Тур де Франс () разыгрывается в рамках Тур де Франс с 1952 года. Он присуждается самому агрессивному гонщику проявившему наибольший боевой дух и командный, атакующий стиль, храбрость, мужество. Победитель предыдущего этапа и всей классификации получает  ().

История 
Впервые определение самого агрессивного гонщика началось в 1952 году, когда приз вручался наиболее активному велогонщику после каждого этапа. Определение же победителя номинации по итогам всей гонки началось с Тура 1956 года, когда победителем стал Андре Дарригад.

Изначально гонщики накапливали очки по ходу гонки и победителем становился велосипедист с наибольшим количеством очков в конце Тура. При этом велогонщику не обязательно нужно было закончить всю гонку как например Сирилл Гимар на Тур де Франс 1972 несмотря на сход с гонки, ставший победителем данной номинации.

В 1961 году награда присуждается не отдельному велогонщику, а всей команде, которой стала французская команда региона Ouest-Sud-Ouest. А на 1981 году последний раз победителем номинации становится победитель генеральной классификации.

Отличительный знак данной номинации — «красный номер» появляется только в 1988 году. Номер пишется белым цветом на красном фоне вместо обычного чёрного на белом.

Начиная с 2003 года изменяется принцип определения победителя — очковая система заменяется голосованием жюри.

Дважды по итогам этапа жюри присуждала приз сразу двум гонщикам. Сначала на Туре 2011 года после 9-го этапа Хуан Антонио Флеча и Джонни Хогерланд вместе были удостоены «красного номера» после того как за 37 км до финиша были сбиты одной из машин сопровождения в результате чего финишировали через 16 минут после победителя этапа.. Второе парное награждение состоялся после 16-го этапа Туре 2016 года когда подобной награды были удостоены Жюлиан Алафилипп и Тони Мартин из команды Quick Step, проведшие около 170 километров этапа в отрыве.

Рекордсменом данной номинации является бельгиец Эдди Меркс, выигравший этот приз четыре раза.

Регламент 
На сегодняшний момент существует жюри, появившиеся в 2003 году, в состав которого входят организаторы гонки, спортивные журналисты и бывшие велосипедисты, а с 2016 года к ним добавилось ещё и интернет-голосование. Вначале члены жюри после каждого этапа (за исключением индивидуальной и командной разделок) выбирают самого «агрессивного» гонщика этапа, который на следующем этапе едет с красным номером. А во время последнего этапа из всех предыдущих лауреатов и не выбывших из гонки жюри выбирает победителя уже всей гонки в данной номинации.

Члены жюри с 2003

Победители

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Спонсоры 
 2005—2013 : .
 с 2014 :

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Tour de France
 

Тур де Франс
Спортивные призы и награды в велоспорте